Beoefenaar van het boogschieten
Schutter of Boogschutter, een sterrenbeeld
Boogschutter, een astrologisch teken van de dierenriem